Maróthy László (1862–1930) Vas vármegye főispánja, országgyűlési képviselő
Maróthy László (1891–1932) főjegyző, országgyűlési képviselő
Maróthy László (1942– ) kommunista politikus, környezetvédelmi miniszter